Jan Szkot Eriugena (ok. 810-877) – teolog i filozof
 Jan Szkot (zm. 1066) – biskup meklemburski
 bł. Jan Duns Szkot (1266-1308) – teolog i filozof, franciszkanin